El nombre de Ruy González puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Ruy González Mejía, más conocido como Rodrigo González Mejía (m. 1384). Noble español que llegó a ser maestre de la Orden de Santiago.
 Ruy González de Clavijo (m. 1412). Célebre embajador del rey Enrique III de Castilla ante la Corte de Tamerlán.